Unter der Bezeichnung BP Ultimate Rallye wurden zwei verschiedene von BP gesponserte Rallyes ausgetragen:
 die BP Ultimate Rallye im Land der 1000 Hügel von 2005 bis 2008, siehe 1000 Hügel Rallye
 die BP Ultimate Rallye im Lavanttal seit 2009, siehe Lavanttal-Rallye